Konjunktura (z lat. con-iungo, spojovat) je situace středně- nebo dlouhodobé souhry příznivých okolností a podmínek, které podporují výkon nebo růst hospodářství. Pojem se užívá hlavně v ekonomii, v přeneseném smyslu se hovoří i o konjunktuře v jiných oblastech.

Ekonomie 
V ekonomii se konjunkturou rozumí příznivý stav hlavních konjunkturních ukazatelů (výroba, spotřeba, zahraniční obchod, finance aj.), který se promítá do objemu, případně růstu hrubého domácího produktu. Konjunktura může být globální, regionální nebo národní a může se týkat celého hospodářství nebo jen určitých odvětví, případně komodit. 

Výkyvy hospodářství mohou být:
 Sezónní, obvykle s ročním cyklem, který lze snadno předvídat – například v zemědělství, stavebnictví a pod.
 Konjunkturní, závislé na různých vnějších i vnitřních okolnostech, kde lze pozorovat hospodářský cyklus v trvání typicky několika let. Tyto cykly se soustavně sledují a registrují, ale přes množství různých teorií je předvídání obtížné. 
 Strukturální, způsobené zásadními změnami v hospodářství i společnosti.

Obecně 
V širším slova smyslu znamená konjunktura zvýšený, ale pravděpodobně přechodný zájem o nějakou oblast, myšlenkový směr, obor nebo druh výrobku. Postoj nebo jednání, které se řídí pouze konjunkturou, se nazývá konjunkturální a může svědčit až o nedostatku charakteru.

Odkazy

Reference

Literatura 
 M. Žák (red.), Velký ekonomický slovník. Praha: Linde 2002
 Ottův slovník naučný, heslo Konjunktura. Sv. 14, str. 708
 Ottův slovník naučný nové doby, heslo Konjunktura. Sv. 5, str. 708

Související články 
 Hospodářský cyklus

Externí odkazy 
 
  Tabulka trvání hospodářských cyklů v USA

Ekonomické pojmy
Hospodářský růst